Ждан — славянское мужское имя, которым как правило называли долгожданных детей. Одно из первых упоминаний — в новгородской грамоте № 241 («От Коснятина к Ждану…»), датируемой концом XI — первой третью XII века. От этого имени произошла распространённая фамилия Жданов.

См. также 
 Ждан-Пушкины — дворянский род.

Имена славянского происхождения
Мужские имена
Русские мужские имена